HMS Hunter war der Name mehrerer Schiffe in der Geschichte der Royal Navy.

HMS Hunter (1646) – erbeutet 1646, verkauft 1649
HMS Hunter (1797) – eine Sloop von 200 Tonnen mit 12 24-Pfündern, erbaut 1797
HMS Hunter (H35) – ein Zerstörer der H-Klasse, erbaut 1936, gesunken 1940 durch Kollision im Gefecht
HMS Hunter (D80) – ein in den USA gebauter Geleitflugzeugträger, leihweise der Royal Navy 1943 überlassen, 1945 zurück.
HMS Hunter (1983) – ein 1983 gebautes Mehrzweckboot, 1991 an Libanon verkauft

Hunter